Eth ist eine Gemeinde im Norden Frankreichs. Sie gehört zur Region Hauts-de-France, zum Département Nord, zum Arrondissement Avesnes-sur-Helpe und zum Kanton Aulnoye-Aymeries. Sie grenzt im Nordwesten an Sebourg, im Nordosten an Honnelles mit dem Ortsteil Roisin in Belgien, im Südosten an Bry und im Südwesten an Wargnies-le-Grand.

Bevölkerungsentwicklung

Siehe auch 
 Grabplatte für Marguerite van Does

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Nord. Flohic Editions, Band 2, Paris 2001, ISBN 2-84234-119-8, S. 1321–1322.

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Eth (Nord) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Ort in Hauts-de-France